Дедков — русская фамилия; имеет женскую форму Дедкова.

Известные носители 
 Дедков, Алексей Петрович (1924—2007) — советский и российский геоморфолог.
 Дедков, Анатолий Иванович (1944—2016) — советский военный лётчик 1-го класса, космонавт-испытатель.
 Дедков, Виктор Семёнович (1923—1982) — полковник, Герой Советского Союза.
 Дедков, Владимир Алексеевич (1904—1966) — советский конструктор автомобилей, танков и БТР.
 Дедков, Игорь Александрович (1934—1994) — российский литературный критик.
 Дедков, Леонид Николаевич (род. 1964) — белорусский военачальник, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по кадровому обеспечению и организационной работе (2010—2013).
 Дедкова, Тамара Павловна — советский учитель, лауреат Госпремии СССР.